Hackermühle ist der Ortsname von

 Hackermühle (Deggendorf), Ortsteil der Stadt Deggendorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Hackermühle (Obertrubach), Ortsteil der Gemeinde Obertrubach, Landkreis Forchheim, Bayern